Loris paresseux est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner trois espèces différentes de primates de la famille des Lorisidae.

 Loris paresseux est le nom donné par Buffon à l'espèce Loris tardigradus, vraisemblablement par erreur ;
 Loris paresseux désigne plutôt l'espèce Nycticebus coucang ou parfois l'espèce Nycticebus bengalensis, également appelé loris paresseux du Bengale.

Notes et références 

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)